Squeeze Play steht für:
 einen Spielzug im Mannschaftssport Baseball
 ein Spiel im Kartenspiel  Bridge
 eine Spielart im Kartenspiel Poker
 Squeeze Play (Auster), einen Kriminalroman von Paul Auster, den er 1978 unter dem Pseudonym Paul Benjamin schrieb